Аласдер Чалмерз Макинтайр (, род. 12 января 1929, Глазго, Шотландия) — один из ведущих представителей американской политической философии и этики, в частности направления коммунитаризма. В сфере интересов А. Макинтайра кроме политической философии — этика, история философии и теология.

Биография 
Аласдер Чалмерз Макинтайр родился 12 января 1929 г. в Глазго, Шотландия, в семье Джона и Эмили (Чалмерз) Макинтайр. Получил образование в университете Queen Mary (Лондон), получил степень доктора искусств в университете Manchester и the University of Oxford. С 1951 по 1969 гг. преподавал в Оксфорде. В 1970 г. уезжает из Соединённого королевства преподавать в США.

 Профессор истории в университете Брандейс (1969 or 1970),
 Декан Колледжа искусств и профессор философии, Бостонский университет, (1972),
 Профессор колледжа Уэлсли (1980),
 Профессор Университета Вандербильта (1982),
 Профессор философии, Университет Нотр-Дам (1985),
 Профессор философии, Университет Вандербильта (1985),
 Внештатный научный сотрудник, Уитни гуманитарный центр, Йельский университет (1988),
 Профессор философии, Университет Нотр-Дам (1989),
 Искусств и наук, профессор философии, Университет Дьюка (1995—1997).
 Кроме того, был приглашённым профессором в Принстонском университете, бывший президент Американской философской ассоциации.

Основные сочинения 
 Марксизм: интерпретация (Marxism: An Interpretation) 1952 г.
 Новые очерки по философской теологии (New Essays in Philosophical Theology) 1955 г.
 Бессознательное: концептуальный анализ (The Unconscious: A Conceptual Analysis) 1958 г.
 Трудности христианских убеждений (Difficulties in Christian Belief) 1959 г.
 Этические произведения Юма (Hume’s Ethical Writings) 1965 г.
 Краткая история этики: История моральной философии от Гомера до XX века (A short history of ethics :a history of moral philosophy from the Homeric age to the twentieth century) 1998 (1966) г.
 Секуляризация и нравственные изменения (Secularization and Moral Change) 1967 г.
 Религиозное значение атеизма (в соавт. с П. Рикером). (The Religious Significance of Atheism) 1969 г.
 Герберт Маркузе: Описание и дискуссия (Herbert Marcuse: An Exposition and a Polemic) 1970 г.
 К самоопределению века: Испытание идеологии и философии (Against the Self-Images of the Age: Essays on Ideology and Philosophy) 1971 г.
 После добродетели (After Virtue) 1981 г., перевод на русский 
 Чья справедливость? Чья рациональность?(Whose Justice? Which Rationality?) 1988 г.
 Три версии вопроса о нравственности (Three Rival Versions of Moral Enquiry) 1990 г.
 Первые принципы и современные философские проблемы (First Principles, Final Ends, and Contemporary Philosophical Issues) 1990 г.
 Марксизм и христианство (Marxism and Christianity) 1995 г.
 Зависимые рациональные животные: Зачем людям ценности (Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues). 1999 г.
 Эдит Штайн: философский пролог, 1913—1922 гг. (Edith Stein: A Philosophical Prologue, 1913—1922). 2005 г.

Основные идеи 
Макинтайр А. занимается разработкой проблемы морали в современном обществе. Его концепция основана на представлении о том, что современное общество культурно разнообразно, в соответствии с этим в современных западных странах одной из важнейших проблем (и задач для решения политиков этих стран) становится проблема организации совместного сосуществования различных моральных установок, которые порой противоречат друг другу. Решением этой проблемы занимаются видные исследователи социальных взаимоотношений, политики, философы и т. п. (Ч. Тейлор, С. Бенхабиб, Н. Глейзер, Р. Дворкин, Р. Рорти, М. Уолцер и др.) в рамках исследований культурных различий, мультикультурализма, дискриминации, терпимости и др. Выделяют несколько теоретических направлений, занимающихся разработкой и решением проблем морали, в частности: коммунитаризм и атомизм.

В диспутах о морали превалируют представления о развитии понятия морали, этических представлений, в целом, от простого к сложному. Однако характерное для современных исследований сопоставление тех или иных концепций морали в ракурсе движения представлений от первобытных к современным как от «неправильных» к «правильным» не даёт возможности решения проблем столкновения различных моральных установок в рамках границ современных государств и обществ. В действительности же современное многообразие моральных установок приводит к беспорядку в «языке морали». Чтобы навести порядок, необходимо обратиться к истории, так как каждой эпохе, каждому периоду в развитии философии соответствует собственное понимание и собственное отношение к истине, а соответственно, и к морали: наше представление о морали будет отличным от моральных представлений, например, Древней Греции. Современная этика характеризуется наличием неразрешимых нравственных проблем, связано это с системой мышления или исследования, заложенной в Новое время, с главенством принципа рациональности. Рациональное исследование или рациональное восприятие фактов морали невозможно, т. к.: «… моральные суждения, будучи выражением установки или чувства, ни истинны, ни ложны». Другими словами, «чистый разум» Канта не может быть универсальным в дискурсе морали. Нравственные, моральные, этические проблемы могут быть решены в более широких пределах культурных или религиозных традиций, содержащих основные принципы, касающиеся смысла и цели индивидуальной и социальной жизни человека. Более того, сам разум находится в зависимости от этих традиций и принципов.

В результате, одним из основных моментов философии Макинтайра является признание краха рациональности как поля ведения моральных споров. Это признание ранее привело к отказу от рациональности Просвещения Руссо, Толстого, Ж.-П. Сартра, Ницше и Ч. Стивенсона. Проект Просвещения (в смысле — reason) ошибочен c их точки зрения. И Макинтайр начинает осваивать различные формы рациональной аргументации, которые не претендуют на универсальность, говоря, что полный отказ от рациональности (как у Ницше, Ч. Стивенсона или Ж.-П. Сартра), в свою очередь, также ошибочен.

Макинтайр представляет исторические повествования развития этики, чтобы наглядно показать, что современные понятия и моральные аргументы несоизмеримы, так как исходят из несоизмеримых конкурирующих аргументов: «… конкурирующие посылки таковы, что мы не обладаем рациональным способом сравнения одного утверждения с другим в смысле их силы».

Примечания

Интервью 
 'The Illusion of Self-Sufficiency' in A. Voorhoeve Conversations on Ethics (Oxford University Press, 2009).
 "Nietzsche or Aristotle?" in Giovanna Borradori, The American Philosopher: Conversations with Quine, Davidson, Putnam, Nozick, Danto, Rorty, Cavell, MacIntyre, Kuhn (Chicago: University of Chicago Press, 1994) 137-152.

Лекции (видео) 
 “On having survived the academic moral philosophy of the twentieth century” (scroll down) (на англ. яз.)
 "Newman's Idea of a University"(на англ. яз.)
 "Ends and Endings" - Lecture delivered at The Catholic University of America for the series "The Issue of Truth - In Honor of Robert Sokolowski" (на англ.яз.)

Философы-аналитики
Философы XX века
Неотомисты
Члены Ирландской королевской академии
Преподаватели Университета Нотр-Дам
Президенты отделений Американской философской ассоциации
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии